Across, palabra inglesa que significa a través de, puede hacer referencia a:

 el Proyecto ACROSS, proyecto de I+D+i; o
 Across the Universe, canción de los Beatles.